Als Eski-Hamam ( für „Alter Hamam“) werden verschiedene Hamams in Städten Südosteuropas und Anatoliens bezeichnet.

In Nordmazedonien:
 Eski-Hamam in Ohrid

In der Türkei:
 Eski-Hamam in Akçakale
 Eski-Hamam in Ankara
 Eski-Hamam in Bor
 Eski-Hamam in Foça
 Eski-Hamam in Gaziantep
 Eski-Hamam in İscehisar
 Eski-Hamam in Kilis
 Eski-Hamam in Malkara
 Eski-Hamam in Safranbolu
 Eski-Hamam in Ünye
 Eski-Hamam in Yalova